Військовий музей — музей, повністю присвячений збройним силам, військовій техніці й історії. Однак не всякий музей цієї тематики має таку назву.

 Афінський музей війни — Греція.
 Військовий музей — Белград.
 Військовий музей Валенсії — Іспанія.
 Військовий музей Кілкіса — музей у грецькому місті Кілкіс, Центральна Македонія.
 Військовий музей Латвії — у місті Рига.
 Порохова вежа (Рига) — історична будівля, в якій розташовується Військовий музей Латвії.
 Імперський воєнний музей — Лондон.
 Канадський музей війни — Оттава.
 Військовий музей Салонік — Греція.
 Музей Війська Польського — Варшава.
 Стамбульський військовий музей
 Стамбульський військово-морський музей
 Музей авіації (Стамбул)
 Бронетанковий музей в Кубинці

Див. також 
 Військово-історичний музей

 :Категорія:Військово-історичні музеї